Cayo bezeichnet 
 in spanischsprachigen Regionen eine kleine Insel, vor allem der Karibik, siehe Cay
 ein District in Belize, siehe Cayo District

Cayo ist der Familienname folgender Personen:

 Stephanie Cayo (* 1988), peruanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Cajo
 Kayo